The Good Son — шестой студийный альбом Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 1990 году.

Об альбоме
После выхода мрачного и интенсивного Tender Prey некоторые поклонники были разочарованы, услышав мягкий и спокойный The Good Son. В конце 80-х Ник Кейв влюбился в бразильскую журналистку Вивиан Карнейро, с чем и связана внезапная смена настроения альбома. Романтические отношения благотворно сказались на реабилитации Ника после наркотической зависимости, которая тяготила его во время записи двух предыдущих альбомов. Сегодня альбом считается классикой, которую в своё время несправедливо осудили.

Информация о песнях 
 «Foi Na Cruz» основана на традиционном протестантском гимне с тем же названием. Название песни переводится примерно как «Это случилось на кресте».
 «The Good Son» основана частично на афро-американской песне «Another Man Done Gone», частично на романе Кормака МакКарти «Дитя Бога».
 «The Weeping Song» построена как диалог отца и сына, где за отца поёт Бликса Баргельд, за сына — сам Кейв.
 «The Witness Song» основана на народной госпел-песне «Who Will be a Witness?».
 На «Lucy» записал кавер большой друг Кейва Шейн МакГован. Он вышел на их совместном сингле What A Wonderful World.
 Четырём песням были оставлены их рабочие названия: «The Ship Song», «The Weeping Song», «The Hammer Song», «The Witness Song».

Список композиций

Участники записи 
 Ник Кейв — вокал, фортепиано, орган Хаммонда, губная гармоника
 Мик Харви — бас-гитара, акустическая гитара, вибрафон, ударные, бэк-вокал
 Бликса Баргельд — гитара, бэк-вокал
 Кид Конго Пауэрс — гитара
 Томас Уайдлер — барабаны, перкуссия

Также 
 Александре Рамирэз, Альтамир Ти Буэно Салинас, Хелена Акику Имасото, Ли Калил Сади — скрипка
 Акира Теразаки, Глауко Масахиру Имасото — альт
 Браулио Маркес Лима, Кристиана Манеску — виолончель
 Мик Харви, Билл МакДжи — аранжировка

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Nick Cave and the Bad Seeds 
 Рецензия BBC 

Альбомы 1990 года
Альбомы Nick Cave and the Bad Seeds
Альбомы постпанка
Альбомы Mute Records
Альбомы, спродюсированные Фладом